Desa Tegalurung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tegalurung (administrativ by i Indonesien, lat -6,36, long 108,36), Jawa Barat, 
 Desa Tegalurung (administrativ by i Indonesien, lat -6,25, long 107,78), Jawa Barat, 
 Desa Tegalurung (administrativ by i Indonesien, lat -6,22, long 107,51), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar